Carmichael est le nom d'un clan écossais originaire du village de Carmichael, dans le South Lanarkshire. 
C'est également le nom d'une famille du Clan Stewart d'Appin de l'ouest des Highlands, provenant de l'écossais MacGillemichael qui signifie "fils du serviteur de Michael".

Localités 

 Carmichael, Écosse
 Carmichael, ville du comté de Sacramento, dans l'État de Californie, aux États-Unis
 Carmichael, village de 10 habitants de la province de Saskatchewan au Canada.

Patronyme 

 Anne Carmichael (1923-2017), une actrice et chanteuse américaine.
 Chris Carmichael (né en 1961), un coureur cycliste américain.
 Dugald Carmichael (1772-1827), un officier de marine et botaniste.
 Edward Carmichael (1907-1960), un gymnaste américain.
 Franklin Carmichael (1890-1945), un artiste peintre canadien.
 Hoagy Carmichael (1899-1981), un musicien et chanteur de jazz américain.
 Ian Carmichael (1920-2010), est un acteur britannique.
 Jesse Carmichael (né en 1979), est un musicien américain.
 Jim Carmichael (1909-1988), est un maquettiste de dessin-animé américain.
 John Carmichael (mort en 1600), noble écossais.
 John Carmichael (né en 1952), est un homme politique canadien.
 John Carmichael (né en 1930), compositeur australien
 Laura Carmichael (née en 1986), une actrice britannique.
 Malcolm Carmichael (né en 1955), un rameur d'aviron britannique.
 Mary Grant Carmichael (1851-1935), une compositrice anglaise.
 Neil Carmichael (1921-2001), homme politique britannique.
 Nelson Carmichael (né en 1985), un skieur acrobatique américain.
 Phillip Carmichael (1884-1973), un joueur de rugby à XV australien.
 Rashad Carmichael (né en 1988), un joueur de football américain.
 Ralph Carmichael (1927-2021), un compositeur américain.
 Ricky Carmichael (né en 1979), un pilote de motocross américain.
 Robert Carmichael (né en 1940), un joueur de tennis.
 Robert Daniel Carmichael (1879-1967), un mathématicien américain, qui donna son nom aux nombres de Carmichael.
 Sandy Carmichael (1944-2021), un joueur de rugby à XV écossais.
 Stokely Carmichael (1941-1998), un militant noir américain, leader du « Black Panther Party ».

Divers 
 Morne Carmichaël, second plus haut sommet de la Guadeloupe
 Carmichael, cratère lunaire
 Nombre de Carmichael
 Fee Carmichael est un personnage du manga Planetes de Makoto Yukimura.
Patronyme anglais
Patronyme écossais